Niemcy:
 Horstmar – dzielnica Lünen
 Horstmar – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Steinfurt
 Horstmar – były urząd

Inne:
 Horstmar – państwo
 Horstmar – zamek